1960 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В Великобритании прекращено паровозостроение. Последним стал 92220 «Evening Star» (Вечерняя звезда).
 Открылся Ростовский музей железнодорожной техники.
 Паровозные депо на станциях Ртищево-1 и Ртищево-2 объединены в локомотивное депо Ртищево.
 9 июля в Екатеринбурге открыта Малая Свердловская железная дорога имени Н. А. Островского.

Новый подвижной состав 
 Локомотивным депо Саратов получен первый тепловоз — ТЭ3-375.
 Коломенский завод начал выпуск тепловоза ТЭП60.
 Луганский тепловозостроительный завод выпустил экспериментальную секцию газотурбовоза ГТ101.
 В Италии на заводах компании TIBB начался выпуск электровозов серии FS E.321.
 На китайские железные дороги поступила партия электровозов 6Y2 французского производства (по конструкции аналогичны ранее поступившими в СССР электровозам Ф).

Персоны

Родились 
 16 августа Михаи́л Па́влович Аку́лов — вице-президент ОАО «РЖД» (с ноября 2005), до этого — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта России с марта 2004 года (создания агентства).

Примечания